Новодубровский — название населённых пунктов в России:

 Новодубровский — посёлок в Каменском районе Алтайского края.
 Новодубровский — посёлок в Крутихинском районе Алтайского края.

См. также 
 Новодубровский сельсовет